La communauté de communes d'Auzances-Bellegarde est une ancienne communauté de communes française, située dans le département de la Creuse et la région Nouvelle-Aquitaine.

Histoire 
Elle fusionne avec deux autres intercommunalités pour former la communauté de communes Chénérailles, Auzances/Bellegarde et Haut Pays Marchois au .

Composition 
Elle regroupait 25 communes :

Article connexe 
Intercommunalités de la Creuse

Auzances-Bellegarde